Ел Шадаи има више значења:

 Ел Шадаи, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Шадаи (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику